Fehér Dezső (1869–1935) író, újságíró
 Fehér Dezső (1922–2020) állatorvos, sportvezető, szakíró, lónemesítő